Ove Andersen er navnet på flere personer:
 Ove Andersen (skibsmodelbygger) (1923-2012) – dansk skibsmodelbygger
 Ove Andersen (fodboldspiller) (født 1937) – dansk fodboldspiller
 Ove Andersen (borgmester) – borgmester i Ejby Kommune 1986-1993
 Ove Andersen (atlet) (1899-1967) – finsk løber som vandt bronze ved OL i 1928